Кара́батово — название населённых пунктов:

Россия 
 Карабатово — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Карабатово — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.